Le nom de famille japonais traditionnel est placé avant le prénom. Mais cette page d'homonymie présente les personnalités japonaises avec le prénom en premier.

Akimoto est un nom de famille japonais qui peut faire référence à :
 Hirotomo Akimoto (秋元 礼朝) (1848-1883), un samouraï de la fin de l'époque d'Edo ;
  (秋元 順子) (1947-), une chanteuse japonaise de kayōkyoku ;
 Keiichi Akimoto (秋元 啓一) (1930-1979), un photographe japonais ;
 Manatsu Akimoto (秋元 真夏) (1993-), une chanteuse et idole japonaise ;
 Masahiro Akimoto (1956-), un sauteur à ski japonais ;
 Michitaka Akimoto (秋本 倫孝) (1982-), un footballeur japonais ;
 Naomi Akimoto (1963-), une actrice japonaise ;
 Osamu Akimoto (秋本・治) (1952-), un dessinateur de manga japonais ;
 Sayaka Akimoto (秋元才加) (1988-), une chanteuse, actrice et idole japonaise ;
 Yasushi Akimoto (秋元康) (1958-), un producteur de musique, auteur, compositeur, réalisateur, scénariste et écrivain japonais ;
 Yōsuke Akimoto (秋元 羊介) (1944-), un seiyū (doubleur japonais) ;
 Yota Akimoto (秋元 陽太) (1987-), un footballeur japonais.

Patronyme japonais